Герберт Эллис Роббинс (; 12 января 1915, Нью-Касл, Пенсильвания, США — 12 февраля 2001, Принстон, Нью-Джерси, США) — американский математик и статистик.

Член Национальной академии наук США (1974).

Его именем названы лемма Роббинса, алгебра Роббинса, теорема Роббинса и другие термины. В соавторстве с Рихардом Курантом написал книгу «Что такое математика?»

Биография 
Родился в Нью-Касле, Пенсильвания. Учился в Гарвардском университете, где под влиянием Марстона Морса стал интересоваться математикой. Получил докторскую степень в 1938 г. в Гарварде и был преподавателем в Нью-Йоркском университете в 1939—1941 гг. После Второй мировой войны c 1946 по 1952 гг. преподавал в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл, затем один год работал в Институте перспективных исследований. С 1953 по 1985 гг. профессор математической статистики и теории вероятностей Колумбийского университета. С 1985 по 1997 гг. профессор Рутгерского университета.

В 1955 г. Роббинс представил эмпирические байесовские методы на 3-м Берклеевском симпозиуме. Роббинс также является одним из основоположников метода стохастической аппроксимации (метод Роббинсона-Монро) и автором работ в области критериев мощности и оптимальной остановки.

Он умер в 2001 г. в Принстоне, Нью-Джерси.

Основные публикации 
 A theorem on graphs with an application to a problem on traffic control, American Mathematical Monthly, 46:281-283, 1939.
 What is Mathematics?: An elementary approach to ideas and methods, with Richard Courant, London: Oxford University Press, 1941.
 The central limit theorem for dependent random variables, with Wassily Hoeffding, Duke Mathematical Journal 15 (1948), pp. 773—780.
 A stochastic approximation method, with Sutton Monro, Annals of Mathematical Statistics 22, #3 (September 1951), pp. 400—407.
 An empirical Bayes approach to statistics, in Proceedings of the Third Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, Jerzy Neyman, ed., vol. 1, Berkeley, California: University of California Press, 1956, pp. 157—163.

Примечания 

Статистики по алфавиту
Статистики США
Статистики XX века
Члены Национальной академии наук США
Президенты Института математической статистики
Почётные доктора Университета Пердью